Погорський Віктор Костянтинович (* 1938) — український науковець у галузі металургії та технології металів, кандидат технічних наук, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії НАН України імені З. І. Некрасова.
 Феодосій Погорський (1909—1975) — український та башкортостанський релігійний діяч; єпископ Московської патріархії.